Jakob (voornaam), voornaam die is afgeleid van de Joodse aartsvader Jakob.
 Jacky (film), Nederlandse dramafilm uit 2000
 Jacky (lied), een nummer van Jacques Brel

 Jacques Stockman (Jacky Stockman), Belgische oud-voetballer.
 Jacky Ickx, Belgisch autocoureur
 Jacky Mathijssen, Belgisch voetbaltrainer
 Jacky Durand, voormalig Frans wielrenner
 Jacky Morael, Waals politicus en Belgisch minister
 Jacky Peeters, voormalig Belgische voetballer
 Jacky Lafon, Vlaamse actrice, presentatrice en zangeres
 Jacky Morel, Vlaams acteur
 Jacky Munaron, Belgische voetballer
 Jacky Cheung, Hongkongse zanger en acteur
 Jacky Buchmann, Belgisch ondernemer en voormalig politicus
 Jacky Brichant, Belgisch tennisser en basketbalspeler
 Jacky Chamoun, Libanees alpineskiester
 Jacky Terrasson, Duits jazzpianist
 Jacky Baelemans, personage uit de soap Thuis

Zie ook 
Jackie